Hunter Killer bezeichnet:
 Hunter-Killer, eine Militärtaktik
 Hunter Killer (Film), US-amerikanischer Actionthriller aus dem Jahr 2018